Urze-das-vassouras é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Erica platycodon
 Erica scoparia subsp. scoparia